Labarte ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Jules Labarte (1797–1880), französischer Jurist und Kunsthistoriker
 Jesús Moliné Labarte (* 1939), Bischof von Chiclayo

Siehe auch:
 Labarthe
 La Barthe